Bestie (vom lateinischen  für ‚furchterregendes Tier‘) steht für:

 ein Untier, siehe Ungeheuer
 ein Kampftier bei historischen Tierkämpfen, siehe Tierkampf#Geschichte

Siehe auch:

 Bestiarium
 damnatio ad bestias
 Tierhetzen im Römischen Reich
 Die Bestie
 Bestien